Промотор в молекулярной генетике — последовательность ДНК, обеспечивающая посадку РНК-полимеразы.
 Промотор (активатор) в химии катализа — вещество, усиливающее действие катализатора.

См. также 
 Промоутер